Stählin bzw. Staehlin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stählin (1901–1992), deutscher Agrarwissenschaftler
 Adolf von Stählin (1823–1897), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär
 Christof Stählin (1942–2015), deutscher Schriftsteller, Liedermacher und Kabarettist
 Friedrich Stählin (1874–1936), deutscher Klassischer Archäologe, Philologe und Gymnasiallehrer
 Gustav Stählin (1900–1985), deutscher Theologe
 Heinrich August Stählin (1812–1861), österreichischer Theologe
 Karl von Stählin (1808–1881), österreichischer Jurist und Autor
 Karl Stählin (1865–1939), deutscher Historiker
 Jacob von Staehlin (1709–1785), deutsch-russischer Universalgelehrter

 Otto Stählin (1868–1949), deutscher klassischer Philologe
 Rudolf Stählin (1911–2006), deutscher lutherischer Theologe
 Therese Stählin (1839–1928), deutsche Diakonisse und Oberin der Diakonissenanstalt Neuendettelsau
 Wilhelm Stählin (1883–1975), deutscher lutherischer Theologe und Bischof
 Walter Stählin (* 1956), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Stehlin
 Stälin
 Stähelin